Ре́динг (, ):
 Рединг — город в Англии, столица и самый крупный город графства Беркшир.
 Рединг — тюрьма в одноимённом городе.
 Рединг (Огайо)
 Рединг — главный город округа Беркс, Пенсильвания, США.
 Рединг — город округа Мидлсекс, Массачусетс, США.
 Рединг — английский футбольный клуб из одноимённого города.

 Рединг, Вивиан (род. 1951) — люксембургский политик.
 Рединг, Теодор фон (1755—1809) — швейцарский генерал на службе Испании.
 Маркиз Рединг () — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.
 Айзекс, Руфус, 1-й маркиз Рединг (1860—1935) — британский юрист и государственный деятель.
 Рединг — электростанция в Тель-Авиве в Израиле, названная в честь Руфуса Айзекса.

См. также 
 Реддинг